Sure, Suré eller SURE kan syfta på:
 Suré, en kommun i Frankrike
 Europeiska instrumentet för tillfälligt stöd för att minska risken för arbetslöshet i en krissituation (SURE), ett finansiellt instrument inom Europeiska unionen för att mildra konsekvenserna av coronavirusutbrottet 2020–2021 i Europa